Sachsenplatz steht für:

 Brixplatz in Berlin (Name von 1909 bis 1947)
 Sachsenplatz (Dresden)
 Sachsenplatz (Leipzig)
 Sachsenplatz (Wien)

Siehe auch:
 Sachsenstraße